Emílio Conde (São Paulo, SP, 8 de outubro de 1901 — Rio de Janeiro, RJ, 05 de janeiro de 1971) foi um jornalista, escritor, historiador, compositor e músico brasileiro, membro das Assembleias de Deus no Brasil e reconhecido como "o apóstolo da imprensa pentecostal brasileira".

Vida Pessoal
Seus pais, João Baptista Conde e Maria do Rosário Fernandes eram de origem italiana. Na capital paulista, Emílio conheceu a Congregação Cristã no Brasil, fundada por italianos, e converteu-se em 21 de abril de 1919, sendo em seguida batizado com o Espírito Santo. Em 1923, conheceu Gunnar Vingren, quando este pregou na Congregação Cristã. Quando Emílio mudou-se para o Rio de Janeiro, passou a frequentar a Assembleia de Deus em São Cristóvão, pastoreada na época pelo missionário Samuel Nyström, tornando-se membro logo em seguida.

Trabalho
Reconhecido pelo seu profundo conhecimento autodidata, Conde foi convidado pelo missionário Nils Kastberg, em 1937, quando trabalhava como intérprete em um restaurante do Rio de Janeiro, para ajudar na nascente imprensa da Assembleia de Deus, como redator do jornal Mensageiro da Paz. Desse momento em diante tornou-se colaborador do missionário Kastberg, até ser admitido oficialmente como funcionário da CPAD em 15 de março de 1940.

Em um momento de carência de escritores, Conde escreveu a maioria dos artigos, das notícias e das reportagens usadas no Mensageiro da Paz e nas revistas, e ainda nos livros da CPAD. Estudando sobre o Movimento Pentecostal no Brasil e no mundo, escreveu os livros: O Testemunho dos Séculos e História das Assembleias de Deus no Brasil (posteriormente ampliado pela editora).

Escreveu também os seguintes livros: Asas do Ideal, O Homem, Pentecostes para Todos, Igrejas sem Brilho, Nos Domínios da Fé, Caminhos do Mundo Antigo, Flores do Meu Jardim, Tesouros de Conhecimentos Bíblicos, e Estudos da Palavra.

De 1946 a 1958 representou oficialmente as Assembleias de Deus no Brasil nas Conferências Mundiais Pentecostais em Estocolmo, Londres e Toronto. Durante muitos anos, também representou a denominação na Diretoria e em Comissões da Sociedade Bíblica do Brasil.

Compôs 8 hinos da Harpa Cristã, e traduziu outros 14. Fez parte do Coral da Assembleia de Deus em São Cristóvão, tendo sido também organista e acordeonista.

Considerando o trabalho prestado por Conde à Assembleia de Deus no Brasil, em uma ocasião um grupo de pastores ofereceu-lhe a ordenação, mas ele recusou definitivamente. Mesmo não sendo pastor, foi eleito secretário das Convenções da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil em 1932 e 1933, e participou ativamente de debates e comissões em várias convenções das décadas de 1930 a 1950. Na Convenção Geral de 1968, por motivo de doença, Emílio Conde renunciou ao cargo de diretor do Mensageiro da Paz.

Morte
No início de 1971, doente e com complicações pós-operatórias, foi internado no Hospital Evangélico, na Tijuca. Faleceu às 13:00 horas do dia 5 de janeiro de 1971. Foi velado no Templo da Assembléia de Deus em São Cristóvão. Seu falecimento foi noticiado pela Rádio Nacional, a Tupi e a Globo. O Vice-Governador do Rio de Janeiro, Erasmo Martins Pedro, representantes de instituições batistas e diversos pastores discursaram. Foi sepultado na manhã seguinte, no cemitério do Caju.

Em 2001, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus fundou a Casa de Letras Emílio Conde.

Membros da Assembleia de Deus
Escritores pentecostais
Escritores protestantes do Brasil
Compositores de música cristã contemporânea
Membros da Congregação Cristã
Compositores da Harpa Cristã
Organistas do estado de São Paulo
Acordeonistas do estado de São Paulo
Brasileiros de ascendência italiana
Naturais da cidade de São Paulo